Scherff ist der Name folgender Personen:

 Brandon Scherff (* 1991), US-amerikanischer Footballspieler
 Friedrich Julius Scherff (1920–2012), Vertreter des abstrakten Expressionismus und des Informel in Deutschland
 Johann Friedrich Scherff (1750–1818), deutscher Mediziner
 Johann Heinrich Scherff (18. Jahrhundert), Orgelbauer aus Pößneck
 Lukas Scherff (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Michael Scherff, österreichischer Schauspieler
 Sonja Scherff, geb. Spuhl (* 1977), deutsche Synchronsprecherin
 Viola Scherff (* 1980), deutsche Synchronsprecherin
 Walter Scherff (1898–1945), deutscher Offizier und Militärhistoriker
 Wilhelm von Scherff (1834–1911), deutscher General und Militärschriftsteller

Siehe auch:
 Scherf (Begriffsklärung)
 Sherff